Ota Černý může být:

 zkráceně Otakar Černý
 přízvisko knížete Oty II. Olomouckého